60558 Echeclus es un planeta menor del Sistema Solar exterior, descubierto por el Spacewatch en 2000 e inicialmente clasificado como un asteroide con la designación provisional   (también 2000 EC98). Observado en 2001 por Rousselot y Petit en el observatorio Besançon en Francia no mostró evidencias de actividad como cometa, pero a finales de diciembre de 2005 se le detectó una coma. A principios de 2006 el CSBN le dio la designación cometaria 174P/Echeclus.

Nombre 
Recibe su nombre del centauro Echeclus () de la mitología griega,

Echeclus es el segundo cometa, tras Quirón que es otro centauro, que fue nombrado como un asteroide.

Además de Quirón y Echeclus, existen otros tres objetos nombrados tanto como asteroides como cometas: (7968) Elst–Pizarro (133P/Elst–Pizarro), (4015) Wilson–Harrington (107P/Wilson–Harrington), y (118401) LINEAR (176P/LINEAR).

Trozo de 2005 
El 30 de diciembre de 2005, cuando distaba 13,1 UA del Sol, se observó que se desprendía un trozo bastante grande de Echeclus, causando una gran nube de polvo. Los astrónomos han especulado sobre si esta nube de polvo fue causada por un impacto o por una mezcla explosiva de sustancias volátiles.

Estallido de 2011 
Echeclus parece que tuvo una explosión nuevamente en junio de 2011 cuando estaba a 8,5 UA del Sol.

Órbita 
Echeclus alcanzará su perihelio en 2015.

Los Centauros tienen vidas dinámicas cortas debido a su fuerte interacción con los planetas gigantes.  Se estima que Echeclus tiene una vida-media orbital de cerca de 610 kiloaños.

Véase también 
 Lista de asteroides
 Planeta menor
 Cuerpo menor del Sistema Solar

Referencias

Enlaces externos 
 Jet Propulsion Laboratory. Datos orbitales (en inglés).
Elementos y Efemérides para 174P/Echeclus (IAU Minor Planet Center).
 BAA Comet Section : Cometas descubiertos en 2006.
 60558 - 0174P/ Echeclus (8 de junio de 2011).
 El Cometa 174P Echeclus perseguido por el Asteroide 2716 Tuulikki  (Animación por Joseph Brimacombe).

Centauros (astronomía)
Cometas periódicos
Objetos astronómicos descubiertos por el Spacewatch
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio Nacional de Kitt Peak
Objetos astronómicos descubiertos en 2000